Глубоковский сельский округ

Владимирская область 

 Глубоковский сельский округ Петушинского района

Московская область 

 Глубоковский сельский округ Серебряно-Прудского района (1994—2004)